Bernardyn Quirini (przeł. XVI/XVII w.) – włoski duchowny, franciszkanin
 Danuta Quirini-Popławska (1939-) – polska historyk
 Emanuel Quirini (1895-1940) – polski oficer, ofiara zbrodni katyńskiej
 Eugeniusz Quirini (1891-1978) – polski oficer, tłumacz, nauczyciel